All I Want Is Everything (canção de Bon Jovi)
All I Want Is Everything (canção de Def Leppard)
All I Want Is Everything (canção de Victoria Justice)

Desambiguação